Monadenia mormonum är en snäckart som först beskrevs av Ludwig Pfeiffer 1857.  Monadenia mormonum ingår i släktet Monadenia och familjen busksnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Busksnäckor
mormonum